Трайги  — населённые пункты в Белоруссии:

 Трайги — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Трайги — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Трайги — деревня в Щучинском районе Гродненской области.